Нова-Пака ( — город в Чехии, в районе Йичин Краловеградецкого края. Расположен в 22 км северо-восточнее административного центра района, г. Йичина.

Муниципалитет (община) с расширенными полномочиями.

Население города Нова-Пака составляет 9222 жителя, из которых 4533 мужчины и 4689 женщин. Средний возраст жителей — 41,6 года.

Демография

Структура 
Количество локальных частей (районов) — 13.
 Гержманице
 Кумбуски-Уйезд
 Нова-Пака
 Подлевин
 Пршибыслав
 Пуста-Просеч
 Радкине
 Штиков
 Студенка
 Валдов
 Влков
 Врховина
 Зламанины

История 
Самое раннее упоминание о Нова-Пака относится к 1357 году и связано с назначением пастора костёла Святого Михаила. В то время город назывался «Пака Молодая» ( , ). Из-за преимущественно деревянной застройки в городе Нова-Пака регулярно случались пожары. В 1563 году пожаром была уничтожена большая часть города. В 1586 году город охватила эпидемия чумы, в результате которой вымерла половина горожан, еще около 450 человек умерло от эпидемии чумы 1625 года.

Во время Тридцатилетней войны в 1643 году город был разграблен и сожжён шведскими войсками. Следующий пожар в 1666 году уничтожил здания главной городской площади. В дальнейшем в городе случались серьёзные пожары в 1710, 1827 и 1844 годах.

Жизнь города в течение многих столетий была связана с расположенным здесь замком Кумбурк (Kumburk), одним из владельцев которого был известный полководец Альбрехт фон Валленштейн. Жители, в основном, занимались ткачеством и изготовлением керамики. Значительное влияние на жизнь города оказывал монастырь пауланов и костёл Вознесения Девы Марии. Монастырь был построен в 1701 году, а костёл освящен в 1724 году. Нова-Пака стал важным местом паломничества. В XIX—начале XX века Нова-Пака был чешской «Меккой спиритизма».

Известные уроженцы и жители 
 Зивр, Ладислав — скульптор
 Кафка, Богумил — скульптор
 Сухарда, Войтех — скульптор
 Сухарда, Станислав — скульптор
 Хельге, Ладислав — режиссёр и сценарист

Ссылки 
 Сайт города Нова-Пака

Города Краловеградецкого края
Переименованные населённые пункты Чехии